

Населені пункти та їхні частини
 Папроткі — село в гміні Любавка Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Папроткі — село в гміні Мілкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Папроткі — осада в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки